Saunalahti kan syfta på:

 Saunalahti, Norra Savolax –  ort i Juankoski kommun, Norra Savolax
 Saunalahti – det finska namnet för en stadsdel i Esbo stad, se Bastvik
 Saunalahti (företag) – finländsk mobiltelefonoperatör